Mesocapnia är ett släkte av bäcksländor. Mesocapnia ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småbäcksländor
Mesocapnia